

Geografia

Austria 
 Pernegg – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Horn
 Pernegg an der Mur – gmina w kraju związkowym Styria, w powiecie Bruck-Mürzzuschlag

Osoby 
 Eckart von Pernegg – niemiecki biskup

Inne 
 Pernegg – opactwo

Zobacz też 
 Pernek